Godspeed (band), Amerikaanse heavymetalband.
 Godspeed You! Black Emperor, Canadese postrockband.